Oryidae — семейство губоногих многоножек. Около 45 видов в 18 родах. Подсемейство Oryinae (10 родов и 25 видов) обнаружено в Южной Америке и Африке, подсемейство Trematoryinae (2 рода и 2 вида) представлено в Чили, а подсемейство Lamotteophilinae известно по единственному виду из Западной Африки.

Описание 
Имеют уплощенное вытянутое тело, длиной до 220 мм. Антенны короткие с более широкими базальными сегментами, голова узкая, маленькая, оцеллии отсутствуют. Количество сегментов, несущих ноги варьирует от 53 до 169. Размеры некоторых представителей Orya от 5 до 22 см.

Классификация 
 Andenophilus
 Aspidopleres Porath, 1893 — Африка
 Azygethus
 Chamberlinia Machado, 1951 — Африка
 Ctenorya Cook, 1896 — Африка
 Diphtherogaster Attems, 1909 — Африка
 Endoptelus Chamberlin, 1939 — Новая Гвинея
 Heniorya Cook, 1896
 Incorya
 Keporya
 Lamotteophilus Demange, 1963
 Marshallopus Verhoeff, 1937
 Metaxythus Crabill, 1968
 Notiphilides Latzel, 1880
 Nycternyssa Crabill, 1959
 Orphnaeus Meinert, 1870
 Orphnaeus brevilabiatus — Австралия, Юго-Восточная Азия
 Orya Meinert, 1870 — Африка
 Parorya Cook, 1896
 Pentorya Cook, 1896
 Rhysonotum Attems, 1952
 Stenorya
 Titanophilus Chamberlin, 1915
 Trematorya Broelemann, 1910
 Venezuelides

Примечания

Литература

Ссылки 
 Oryidae — Eol.org
 Oryidae — Arctos Specimen Database
 Oryidae — Catalog of Life
 Oryidae — Biolib.cz

Губоногие
Семейства многоножек